Název Lieskovský potok má více vodních toků:

 Lieskovský potok (přítok Klanečnice) – levostranný přítok Klanečnice na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Lieskovský potok (přítok Ľubice) – levostranný přítok Ľubice na Slovensku v okrese Kežmarok
 Lieskovský potok (přítok Zolné) – pravostranný přítok Zolné na Slovensku v okrese Zvolen